Isla Latorre puede referirse a:

 Isla Latorre, en la Antártida; 
 Isla Latorre, en el archipiélago Reina Adelaida en Chile.